Гран-при Сизарс-пэласа 1982 года — шестнадцатый и заключительный  этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1982 года. Прошёл на трассе Сизарс-пэлас в Лас-Вегасе США. Соревнования состоялись 25 сентября 1982 года.

Гонка 

 

|}

Положение в чемпионате 

 Первая победа для Микеле Альборето.

Источники 
 Rob Walker (January, 1983). "2nd Las Vegas Grand Prix: King Keke". Road & Track, 96-99.
 Mike S. Lang (1992). ''Grand Prix!: Race-by-race account of Formula 1 World Championship motor racing. Volume 4: 1981 to 1984':, Haynes Publishing Group. ISBN 0-85429-733-2

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сизарс-пэласа